Руднов, Аркадий Андреевич (1922—1999) — советский лётчик, Герой Советского Союза
 Руднов, Олег Константинович (1948—2015) — российский журналист, бизнесмен